Бозкурт — многозначный термин.

 Бозкурт — турецкая молодёжная националистическая организация.
 Бозкурт — город и район в провинции Кастамону на черноморском побережье Турции.
 Бозкурт, Гюльсен (род. 1950) — северокипрский врач и политик, министр здравоохранения ТРСК в 1999—2001 годах.
 Бозкурт, Махмут Эсат (1892—1943) — турецкий юрист, политик и преподаватель.